L'uomo senza volto (The Man Without a Face) – film del 1928 diretto da Spencer Gordon Bennet 
L'uomo senza volto (Preview Murder Mystery) – film del 1936 diretto da Robert Florey 
L'uomo senza volto – film del 1971 diretto da Leonardo Cortese 
L'uomo senza volto (The Man Without a Face) – film del 1993 diretto da Mel Gibson